Deutz steht für folgende Orte und Einrichtungen

in Köln:
 Deutz (Köln), ein Kölner Stadtteil im Bezirk Innenstadt 
 Abtei Deutz, ein Kloster in Köln-Deutz
 Bahnhof Köln Messe/Deutz, ein Bahnhof in Köln

in der Slowakei:
 Deutz, deutscher Name der Gemeinde Dojč im Trnavský kraj

Deutz steht für folgende Unternehmen und Marken:
 Deutz AG, einen Motorenhersteller
 Deutz (Champagner), ein französisches Champagnerhaus 
 Deutz-Allis, eine ehemalige deutsch-amerikanische Landmaschinenmarke
 Deutz-Fahr, einen Landmaschinenhersteller
 Gewerkschaft Neu-Deutz, ein ehemaliges Bergwerk im heutigen Köln-Kalk 

Deutz ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Deutz (1810–1884), deutscher Fabrikant und Politiker
 Hanno Deutz (* 1953), deutscher Tischtennisspieler
 Jean Deutz (1618–1673), holländischer Händler, Bankier, Financier
 Rupert von Deutz (~1070–1129), Exeget und Mystiker

Siehe auch:
 Deuz, ein Stadtteil von Netphen im Siegerland
 Deutz van Assendelft, ein holländisches Adels- und Patriziergeschlecht
 Andries Adolf Deutz van Assendelft (1796–1871), niederländischer Politiker
 Deutzer Asphalt Mischwerke  
 Magirus-Deutz, ein ehemaliger Hersteller von Lastkraftwagen, Omnibussen und Feuerwehrfahrzeugen
 Minden-Deutz-Drehgestell, eine Eisenbahn-Drehgestell-Bauart